Śląsk – region oraz kraina historyczna
 Dolny Śląsk
 Górny Śląsk
 Śląsk Austriacki
 Śląsk Cieszyński
 Śląsk Czeski
 Śląsk Opawski
 Śląsk Opolski
 Śląsk Środkowy
 Śląsk – pruska prowincja
 „Śląsk” – folklorystyczny zespół pieśni i tańca założony w 1953 r. przez Stanisława Hadynę
 „Śląsk” – miesięcznik wydawany w Jeleniej Górze w latach 1946–1948, poświęcony historii i kulturze Śląska
 „Śląsk” – miesięcznik społeczno-kulturalny ukazujący się od 1995 r. w Katowicach
 „Śląsk” – kopalnia węgla kamiennego w Rudzie Śląskiej
 „Śląsk” – kino we Wrocławiu
 „Śląsk” – wydawnictwo naukowe z siedzibą w Katowicach
 SS Śląsk – polski drobnicowiec
 T2D Śląsk – polski parowóz

Kluby sportowe:
 Śląsk Wrocław
 Śląsk Świętochłowice

Inne:
 Śląsk to my
 Okręg Śląsk AK
 Radio Eska Śląsk
 Obszar Warowny „Śląsk”
 Grupa Operacyjna „Śląsk”
 Samodzielna Grupa Operacyjna „Śląsk”

Zobacz też 
 Silesia
 Schlesien
 Nowy Śląsk
 Szlak Saara-Śląsk
 Pochodzenie nazwy Śląsk
 Zespół Pieśni i Tańca Mały Śląsk